349 км, 349-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 349 км — блок-пост, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 960071
 349 км — разъезд, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 917264
 349 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 176617
 349 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 077958

 349 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код 486734